

Garz – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Garz/Rügen – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Groß Garz – comune della Sassonia-Anhalt
 Garz – frazione della città di Havelberg (Sassonia-Anhalt)
 Garz – frazione del comune di Temnitztal (Brandeburgo)
 Garz – località della frazione di Hoppenrade del comune di Plattenburg (Brandeburgo)

Pagine correlate 
Gars (disambigua) – pagina di disambiguazione
Gartz